Le nom Bobby Jones est porté par les personnes suivantes :
 Bobby Jones (1900-1970), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Bobby Jones (1902-1971), un golfeur américain ;
 Bobby Jones (1951-), un joueur de basket-ball américain ;
 Bobby Jones (1984-), un joueur de basket-ball américain ;
 Bobby Jones (1949-), un joueur et entraîneur américain de baseball ;
 Bobby Jones (1970-), un lanceur droitier américain de baseball ;
 Bobby Jones (1972-), un lanceur gaucher américain de baseball.

Voir aussi